Афротерії (Afrotheria) — клада (звичайно у ранзі надряду) плацентарних ссавців). 

Клада Афротерії запропонована засновуючись на даних молекулярної філогенетики (Eutheria = Afrotheria + Exafroplacentalia). Проте, існує критика щодо сучасного поділу плацентарних ссавців через деяку відмінність від попередньої класифікації, заснованої на морфологічних ознаках.

Afrotheria виникли від 105 до 110 мільйонів років тому, в пізньому крейдяному періоді, відокремившись від сестринської групи Exafroplacentalia.

Місце у філонегенетичній систематиці ссавців

Систематика

Особливості складу групи 
Здається, багато членів надряду Афротерії зараз перебувають під загрозою знищення, яке було б дуже руйнівною втратою генетичної і еволюційної різноманітності тварин. Вважається, що афротерії містять приблизно третину всіх родів ссавців у Африці та на Мадагаскарі, але тільки 75 з більш ніж 1200 видів. Хоча більшість видів надряду знайдені в Африці, деякі (наприклад Індійський слон і три види сирен) мешкають на інших континентах, але багато з них також перебувають у небезпеці.

Когорти ссавців